Montezuma Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Montezuma Township (Illinois)
 Montezuma Township (Kansas)